József Tóth puede referirse a:

József Tóth (nacido en 1929) (1929-2017), futbolista húngaro que disputó la Copa Mundial de la FIFA 1954.
József Tóth (nacido en 1951), futbolista húngaro que disputó la Copa Mundial de la FIFA 1978 y 1982.
József Tóth (geógrafo), (1997–2003), geógrafo y académico húngaro, rector de la Universidad de Pécs.